Előd, keresztnév
 Előd, a hét vezér egyike
 Előd (Ügyek apja), Ed fia, Ügyek apja